

Населені пункти та їхні частини

 Холеви — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Холеви — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Холеви — частина села Любомеж у гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки